Доми́ция Паули́на (; умерла около 85/86 года, Рим, Римская империя) — мать римского императора Адриана.

Биография 
Паулина происходила из уважаемого испанского сенаторского рода; её родиной был испанский город Гадес. О биографии Паулины известно мало подробностей.

Паулина была замужем за претором испанского происхождения Публием Элием Адрианом Афром, который по отцовской линии был двоюродным братом римского императора Траяна. В этом браке родилось двое детей: дочь, Элия Домиция Паулина, и сын, ставший впоследствии императором под именем Адриан. Около 85/86 года Паулина скончалась по неизвестным причинам ещё до смерти своего супруга. После смерти Афра их совместные дети находились под опекой Траяна и могущественного временщика последнего, Публия Ацилия Аттиана.

Примечание

Литература 
 Элий Спартиан. «История Августов». Жизнеописание Адриана. I. 1.
 Herbert W. Benario. Hadrian (A.D. 117—138). An Online Encyclopedia of Roman Emperors

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в I веке
Умершие в 80-е годы
Женщины Древнего Рима